Surface kan syfta på:

 Surface (låt) – en låt i Melodifestivalen 2020
 Surface (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp 1983–1994
 Surface (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2006–2006
 Surface-conduction electron-emitter display – en teknik utvecklad av Canon och Toshiba för tillverkning av platta bildskärmar
 Microsoft Surface – en serie portabla datorer